Wamsberg ist der Familienname von

 Niels Birger Wamberg (1930–2020), dänischer Literaturhistoriker, -kritiker und Journalist

Wamberg ist der Name folgender geografischer Objekte

 Wamberg (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wamberg (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil des Marktes Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wamberg (Ringelai), Ortsteil der Gemeinde Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Vamberk (deutsch: Wamberg), Stadt in Tschechien
 Wamberg (Sint-Michielsgestel), Ortsteil der Gemeinde Sint-Michielsgestel, Niederlande

 Wamberg (Werdenfels), Berg im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern